Липскеров — еврейская фамилия, вариант фамилии Липскер. Носители:

 Липскеров, Абрам Яковлевич (1851—1910) — российский издатель и редактор.
 Липскеров, Александр Фёдорович (1883—1960) — российский и советский юрист-криминалист, племянник А. Я. Липскерова.
 Липскеров, Георгий Абрамович (1896—1977) — советский кинодокументалист, фотограф, сын А. Я. Липскерова.
 Липскеров, Дмитрий Михайлович (род. 1964) — российский писатель и драматург, сын М. Ф. Липскерова. 
 Липскеров, Константин Абрамович (1889—1954) — русский поэт, сын А. Я. Липскерова.
 Липскеров, Михаил Фёдорович (род. 1939) — российский писатель, драматург, эстрадный автор, один из создателей знаменитых капустников Дома кино, автор сценариев к многим мультфильмам («Ограбление по…», «Волк и телёнок»); сын Ф. А. Липскерова.
 Липскеров, Фёдор Александрович (1911—1977) — конферансье, эстрадный режиссёр, литератор, сын А. Ф. Липскерова.